Соревнования в семиборье среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 12—13 августа на Олимпийском стадионе.

На старт вышла 31 легкоатлетка из 21 страны, среди которых была и олимпийская чемпионка 2012 года и действующая чемпионка мира из Великобритании Джессика Эннис-Хилл. После первого дня она лидировала, опережая Нафиссату Тиам из Бельгии на 72 очка. Бельгийка установила высшее мировое достижение среди семиборок в прыжке в высоту (1,98 м, что оказалось выше, чем у олимпийской чемпионки Рио в этой дисциплине), а также установила личный рекорд в беге на 100 метров с барьерами. Не самый удачный результат на 200-метровой дистанции отбросил Тиам на второе место, однако во второй день она наверстала упущенное. Показав лучшие результаты в карьере в прыжке в длину и метании копья, перед заключительным видом её преимущество над Эннис-Хилл достигло 142 очков. Британка с самого старта бега на 800 метров бросилась отыгрывать это отставание, но смогла только уменьшить его до 35 очков. Тиам установила новый национальный рекорд (6810 очков) и завоевала первую олимпийскую медаль в семиборье в истории своей страны.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Призёры

Расписание 

Время местное (UTC-3)

Результаты 

Бельгийка Нафиссату Тиам и британка Катарина Джонсон-Томпсон, показавшие в секторе для прыжков в высоту результат 1,98 м, на 1 см превысили результат, показанный первыми четырьмя высотницами в соревнованиях по прыжкам в высоту — 1,97 м.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ